Il singolare del torneo di tennis Tampere Open 1992, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Kenneth Carlsen che ha battuto in finale Bart Wuyts 4-6, 7-6, 7-6.

Teste di serie 

 Jonas Svensson (secondo turno)
 Tomás Carbonell (semifinali)
 Claudio Pistolesi (secondo turno)
 Lars Jonsson (quarti di finale)

 Marcos Górriz (semifinali)
 Bart Wuyts (finale)
 Thierry Guardiola (primo turno)
 Marc-Kevin Goellner (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Tampere Open 1992